Dalsnuten kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dalsnuten, Antarktis,

Norge 

 Dalsnuten (ås), Rogaland fylke, Sandnes kommun,

Svalbard och Jan Mayen 

 Dalsnuten (bergstopp i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar